Ilieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ilieni (Covasna), Gemeinde im Kreis Covasna
 Ilieni (Mureș), Dorf im Kreis Mureș